Fordyce kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Fordyce, Aberdeenshire, skottland

USA
 Fordyce, Arkansas
 Fordyce, Nebraska